Anne Golon – scrittrice francese
 Perè Golon – fantino eritreo
 Serge Golon – scrittore francese